Павел Брюллов:
 Брюллов, Павел Александрович (1840—1914) — русский художник и архитектор.
 Брюллов, Павел Иванович (1760—1833) — русский скульптор и художник.